Lilla Dalsjön kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Lilla Dalsjön, Västergötland, sjö i Borås kommun,  (9,33 ha)
Lilla Dalsjön, Hälsingland, sjö i Bollnäs kommun,  (21,3 ha)

Se även
Dalsjön

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn